Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Stevens () :
le comté de Stevens, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Stevens, situé dans l'État du Minnesota ;
le comté de Stevens, situé dans l'État de Washington.

Voir aussi